Ел Сируело има више значења:

 Ел Сируело (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сируело (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сируело (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сируело (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сируело (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сируело (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сируело (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сируело (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сируело (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируело (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируело (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируело (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируело (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сируело (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сируело, Ел Сируело де лас Гвинас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сируело (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сируело (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сируело (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сируело (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сируело (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сируело (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело, Ранчо ел Сируело (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируело (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сируело (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Сируело (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело, Елихија дел Анхел Васкез (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело, Кастро Торес (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируело (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируело (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируело (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сируело, Абел Гарсија Балдерас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сируело (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело, Ел Канал (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируело (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику